Balázs Alex (Kevermes, 2005. január 14. –) művésznevén Alee magyar rapper. Az X-Faktor tizedik évadának győztese.

Pályafutása
Alee 2021 októberében, az X-faktor 10. évadának második válogatóján tűnt fel az EyEy című számával. A táborban a Nincsen gond című számával bizonyította hogy van helye a versenyben, így bekerült ByeAlex csapatába a fiúkhoz. A dal hatalmas sláger lett a YouTube-on. Az X-Faktor tizedik évadának nyertese a tizenhét éves rapper, Alee lett. A műsor alatt az egyik legfelkapottabb versenyzőnek számított. A Nincsen gond első helyig jutott a Mahasz hivatalos Stream Top 40 slágerlistáján, illetve a 6. helyet szerezte meg a Single Top 40 kislemezlistán. ByeAlexszel közös dala, a Menned kell, ugyanezen a listán 2. lett. Mentora, ByeAlex a magyar X-Faktor legtöbb győztes versenyzővel rendelkező mentora, emellett az első mentor, aki kétszer nyert ugyanazzal a kategóriával.

Diszkográfia

Középlemezek
Noir (2022)

Kislemezek

Jegyzetek

2005-ben született személyek
Élő személyek
Magyar rapperek
X-faktor-versenyzők